Erler är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Christoph Erler (1829–1911), österrikisk bildhuggare
 
 
 
 Otto Erler (1873–1943), tysk dramatiker

Tyska efternamn